Golfclub Rosmalen is een golfclub in Maliskamp in de provincie Noord-Brabant.

In 1992 is de club opgericht met het gebruik van 6 holes op het Sportpark Maliskamp in Maliskamp. De club beschikt nu over 9 holes en een drivingrange.

De club heeft de C-status bij de Nederlandse Golf Federatie.

Externe link 
 Officiële website

Rosmalen
Rosmalen
Sport in Rosmalen
Sportaccommodatie in 's-Hertogenbosch
Sportvereniging in 's-Hertogenbosch